Josef Leu ist der Name folgender Personen:

* Josef Leu (Politiker, 1800) (1800–1845), Schweizer Politiker
 Josef Leu (Politiker, 1918) (1918–1997), Schweizer Politiker (KVP)
 Josef Leu (Politiker, 1950) (* 1950), Schweizer Politiker (CVP)